Il doppio femminile del China Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anabel Medina Garrigues e Caroline Wozniacki sono le campionesse uscenti, ma la Wozniacki ha scelto di non partecipare quest'anno.Medina Garrigues ha giocato con Virginia Ruano Pascual, hanno perso al secondo turno contro Anastasija Pavljučenkova e Yanina Wickmayer.Hsieh Su-wei e Peng Shuai hanno battuto in finale Alla Kudrjavceva e Ekaterina Makarova con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Cara Black /  Liezel Huber (quarti)
 Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti)

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (campionesse)
  Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (quarti)
  Vania King /  Nadia Petrova (primo turno)
  Chuang Chia-jung /  Lisa Raymond (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
Tabellone principale

China Open 2009